Агарта — легендарная подземная страна.
  — альбом Майлса Дейвиса 1975 года.
 «Агарта» — студийный альбом российской пэган-метал группы «Невидь» 2011 года.
  — манга 1997 года.
 Agartha — отменённая компьютерная игра в жанрах survival horror и action-adventure, разрабатывавшаяся французской компанией No Cliché в 1998—2001 годах.